Genji monogatari – romanzo giapponese dell'XI secolo scritto dalla dama di corte Murasaki Shikibu
Hikaru no Genji – protagonista del romanzo Genji monogatari
Genji – era del Giappone (1864-1865)
Genji – nome alternativo del clan Minamoto
Genji Monogatari Emaki  – emakimono del XII secolo illustrante il romanzo Genji monogatari

Videogiochi 
Genji – videogioco per PlayStation 2 del 2005
Genji: Days of the Blade – videogioco per PlayStation 3 del 2007
Genji – personaggio immaginario dei videogiochi Overwatch e Heroes of the Storm
Genji – personaggio immaginario della serie di videogiochi Pokemon

Anime e manga
The Tale of Genji – adattamento manga del 1979 del romanzo Genji monogatari di Waki Yamato
Murasaki shikibo: Genji monogatari – adattamento anime del 1987 del romanzo Genji monogatari diretto da Gisaburō Sugii
Genji Monogatari – adattamento manga del 1988 del romanzo Genji monogatari di Miyako Maki
Genji monogatari sennenki: Genji – adattamento anime del 2009 del romanzo Genji monogatari diretto da Osamu Dezaki

Pagine correlate 
Kenji